Arnošt II. Sasko-Altenburský (Ernst von Sachsen-Altenburg; 31. srpen 1871, Altenburg – 22. březen 1955, Trockenborn-Wolfersdorf) byl v letech 1908 až 1918 posledním vévodou německého Sasko-altenburského vévodství. Pocházel z Hildburghausenské větve rodu Wettinů.

Život 
Byl jediným synem sasko-altenburského prince Mořice a jeho ženy Augusty Sasko-Meiningenské.

Následníkem trůnu se stal v roce 1907 po smrti otce. Vévodou se stal o rok později 7. ledna 1908, po smrti svého strýce Arnošta I., který nezanechal mužské dědice.

V době své smrti 22. března 1955 byl Arnošt II. posledním německým panovníkem, který vládl před rokem 1918. Po jeho smrti se stal hlavou altenburské linie jeho syn Georg Moritz (Jiří Mořic), který se stal posledním příslušníkem linie a jeho smrtí v roce 1991 linie sasko-altenburská vymřela a nárok přešel na linii sasko-výmarsko-eisenašskou jako nejstarší linii rodu.

Rodina 
27. ledna 1898 si v Bückeburgu Arnošt vzal za ženu princeznu Adelaidu ze Schaumburg-Lippe, měli spolu čtyři děti:

 Šarlota Sasko-Altenburská (4. března 1899 – 16. února 1989), ⚭ 1919 Zikmund Pruský (27. listopadu 1896 – 14. listopadu 1978), pruský princ
 Jiří Mořic Sasko-Altenburský (13. května 1900 – 13. února 1991), zemřel svobodný a bezdětný
 Alžběta Karola Sasko-Altenburská (6. dubna 1903 – 30. ledna 1991)
 Fridrich Arnošt Sasko-Altenburský (15. května 1905 – 23. února 1985), zemřel svobodný a bezdětný

Manželství skončilo 17. ledna 1920 rozvodem.

Vývod z předků

Související články 
 Sasko-Altenbursko
 Seznam saských vévodů
 Wettinové

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1871
Úmrtí v roce 1955
Wettinové
Sasko-altenburští vévodové
Panovníci svržení za první světové války
Muži
Protestantští panovníci
Narození 31. srpna
Narození v Altenburgu
Úmrtí 27. března
Sasko-Hildburghausenští